Озони́д ка́лия — соединение щелочного металла калия и озона с химической формулой KO3. Красные кристаллы.

Получение 
 Взаимодействие надпероксида калия с озоном во фреоне CClF:

 Пропуская озон через гидроксид калия:

Физические свойства 
Озонид калия представляет собой красные кристаллы, устойчивые в герметической посуде при температуре ниже 0°С.
Имеет ионное строение (K)(O).
Хорошо растворяется в жидком аммиаке, частично реагируя с ним.
Кристаллы озонида калия принадлежат к тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/mcm, параметры ячейки a = 0,8597 нм, c = 0,7080 нм.

Химические свойства 
 При нормальных условиях озонид калия разлагается:

 Энергично взаимодействует с водой:

 Поглощает из воздуха влагу и углекислый газ, переходя в смесь карбоната и гидрокарбоната калия:

 Реакция с кислотой зависит от температуры:

 Медленно взаимодействует с жидким аммиаком:

 При спекании с серой образует смесь сульфата и дисульфата калия:

Примечания

Литература 
 
 

К
Оксиды калия